Новогрудская — фамилия и топоним.
Новогрудская (возвышенность) — возвышенность в Гродненской области, часть Белорусской гряды.
Новогрудская, Марианна Герцелевна (род. 1943) — режиссёр-мультипликатор.
Новогрудская (епархия)
Новогрудская (область)